Чемпионат Литвы по кёрлингу среди смешанных пар 2019 () проводился с 1 по 4 марта 2021 года в городе Рига.

Команда-победитель получала право до следующего чемпионата представлять Литву как смешанная парная сборная на международной арене.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Janulevičiūtė / Kulakauskas (Lina Janulevičiūtė / Vytis Kulakauskas), победившая в финале команду IceProof (Double Mix) (Akvilė Rykovė / Konstantin Rykov). Бронзовые медали завоевала команда Virginija / Tadas (Виргиния Паулаускайте / Тадас Вискупайтис).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд выше располагается команда-победитель в личной встрече, у трёх или более команд — по результатам встреч между этими командами, при равенстве этого показателя — по результатам тестовых бросков в дом (ТБД, , команда с меньшим значением занимает более высокое место). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играютт по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Все матчи проводятся в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Составы команд

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 4 марта, 10:00

Матч за 3-е место. 4 марта, 14:00

Финал. 4 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания 

Спорт в Литве в 2018 году
Чемпионаты Литвы по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2019 года
Спортивные соревнования в Риге